Il cognome Della Valle appartiene a numerose personalità, alcune delle quali appartenenti a una famiglia aristocratica romana fra i cui membri più famosi si ricordano:
Della Valle, famiglia romana
 Paolo Della Valle, medico del XV secolo
 Niccolò Della Valle, umanista del XV secolo
Andrea della Valle (1463-1534), cardinale
Pietro Della Valle (1586-1652), viaggiatore

Altri Della Valle:
Alberto della Valle (1851-1928), fotografo e illustratore
Amedeo Della Valle (1993), cestista
Andrea Della Valle (1965-), imprenditore
Angiolo della Valle (1813-1871), architetto
Antonio Della Valle (1850-1935), zoologo
Carlo Della Valle (1962), ex cestista
Carlo Della Valle (1902-1977), geografo
Diego Della Valle (1953), imprenditore
Federico Della Valle (1560-1628), poeta tragico 
Filippo della Valle (1698-1768), scultore
Francesco Della Valle (c.1590-1627), poeta marinista
Giuseppe Della Valle (1899-1975), calciatore
Massimo Della Valle (1957), astrofisico
Raffaele della Valle, (1939) politico e avvocato